

Patronyme 
 Étienne Fournol, (1871-1940), est un homme politique français.
 Paul Fournol, (1842-1902),  est un homme politique français.

Toponyme 
Fournol, commune de Mandailles-Saint-Julien dans le Cantal
Fournol, commune de Dampniat en Corrèze
Fournol, commune de Saint-Merd-les-Oussines en Corrèze
Fournols, commune du département du Puy-de-Dôme
Fournol, commune de Charensat dans le département du Puy-de-Dôme
Fournol, commune de Montel-de-Gelat dans le département du Puy-de-Dôme

Homonymie
Homonymie de patronyme